Palmares steht für Orte

in Brasilien:
 Palmares (Pernambuco), Gemeinde im Bundesstaat Pernambuco
 Palmares (Siedlung), historische Niederlassung entlaufener Sklaven (1694 zerstört)

in Costa Rica:
 Palmares de Alajuela, Stadt in der Provinz Alajuela 
 Palmares (Kanton), Kanton in der Provinz Alajuela

Palmarès steht für:

 Palmarès, listenförmige Rangfolge, eine Aufstellung von Erfolgen oder eine Gewinnerliste